Bendix Friedrich Zinck ist der Name folgender Personen:

* Bendix Friedrich Zinck (Organist) (1715–1799), deutscher Organist
 Bendix Friedrich Zinck (Komponist) (1743–1801), deutscher Komponist